Niederländische Staatsbahn steht für:

 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, von 1863 bis 1938
 Nederlandse Spoorwegen, ab 1938